Santiago Méndez puede referirse a:

 Santiago Méndez Ibarra (1798 - 1872), político mexicano, gobernador de Yucatán en el siglo XIX.
 Santiago Méndez Vigo (1790 - 1860), militar y político español.